

Informatica 
 Waste – software

Musica 
 Waste – singolo dei Zeal & Ardor del 2018
 Waste – album di Mlodyskiny del 2019

Teatro 
 Waste – opera teatrale di Harley Granville-Barker